Ками́ль Абду́лович Бекя́шев (26 августа 1943, Мордовская АССР — 9 декабря 2022, Москва) — советский и российский юрист, специалист по международному праву и правовым проблемам морского рыболовства; доктор юридических наук (1986); профессор и заведующий кафедрой международного права в Московской государственной юридической академии (1989—2010); член Постоянной палаты третейского суда ООН и Международного арбитража по морскому праву ООН; заслуженный юрист РФ (1996) и заслуженный деятель науки РФ (2010).

Биография 
Камиль Бекяшев родился 26 августа 1943 года на территории Мордовской АССР; в 1962 году он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), но вскоре был призван в Советскую армию. В 1965 году, после демобилизации, он продолжил учёбу и стал выпускником рабочего факультета (рабфака) ЛГУ, досрочно завершив обучение в 1968.

Начал работать в управлении внешних сношений Министерства рыбного хозяйства (Министерства рыбной промышленности) СССР; затем работал в проектном институте «Союзморниипроект» и в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. Работал также и в советском НИИ рыбного хозяйства (ВНИЭРХ). В период с 1970 по 1973 год обучался в аспирантуре на кафедре международного права ЛГУ (заочно). В 1973 году защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию, выполненную под научным руководством профессора Сергея Малинина, на тему «ФАО и правовое регулирование промысла живых ресурсов открытого моря» — стал кандидатом юридических наук.

В 1986 году Бекяшев успешно защитил докторскую диссертацию по теме «Международно-правовые (международноправовые) проблемы управления морским рыболовством: на примере деятельности межправительственных рыбохозяйственных организаций» — стал доктором юридических наук. В феврале 1989 года начал преподавать в Московской государственной юридической академии (МГЮА), где занял должность заведующего кафедрой международного права. Являлся членом Постоянной палаты третейского суда ООН в Гааге и входил в состав международного Арбитража по морскому праву, также действовавшего в рамках ООН.

Бекяшев являлся членом научно-консультативного совета по международному праву, работавшего при Государственной думе РФ; входил в состав учёных советов Казанского государственного университета и МГЮА. В 1996 году также стал членом экспертного совета по правовым наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Был избран в состав исполнительного комитета Советской ассоциации международного права (затем — Российской ассоциации международного права); занимал пост вице-президента в Ассоциации международного морского права. Принимал участие в ряде международных конференций: входил в состав официальных делегаций, выезжавших на сессии Ассамблеи международной морской организации и на Всемирные конференции министров рыболовства; участвовал в нескольких конференциях министров рыболовства стран Северной Атлантики.

В период с 1993 по 1995 год Бекяшев принимал участие в сессиях Конференции ООН по разработке и принятию Соглашения ООН 1995 года о трансграничных рыбных запасах и запасах далеко мигрирующих видов. Также принимал участие в работе ряда высших органов международных организаций, связанных с рыбной промышленностью.

Камиль Бекяшев утверждал, что израильское нападение на флотилию свободы в конфликте у берегов Газы (2010) по международным законам расценивается как акт терроризма и подлежит наказанию согласно с конвенцией «О борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства» от 1988 года. После критики Израиля в Конфликте у берегов Газы (2010) покинул должность завкафедрой международного права Московской государственной юридической академии.

Камиль Абдулович скончался 9 декабря 2022 года на 80-м году жизни.

Основные работы 
Автор и соавтор более 250 научных публикаций, в том числе трёх десятков книг (семь учебников). Вёл работу по систематизации и кодификации источников по международному и рыболовному праву — являлся составителем сборников документов по проблемам морского права, включая двухтомник «Международное публичное право»:
 «ФАО и правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря» (1976);
 «Международные морские организации» (1979);
 «Охрана природы и рыбохозяйственное законодательство» (1981);
 «Межправительственные рыбохозяйственные организации» (1984);
 «Справочник по рыбоохране» (1985);
 «Международные транспортные организации» (1986);
 «Морские аварии промысловых судов: имущественная ответственность» (1987);
 «Безопасность на море» (1988);
 «Мировое рыболовство: вопросы международного сотрудничества» (1990);
 «Происшествия с промысловыми судами: комментарии нормативных актов и судебной практики» (1992);
 «Морское рыболовное право» (2001);
 *Международно-правовые проблемы борьбы с незаконным рыболовством (2016)

Награды 
 орден Дружбы (2021);
 заслуженный юрист РФ (1996);
 заслуженный деятель науки РФ (2010).

Литература 
 Профессору Камилю Абдуловичу Бекяшеву — 75-лет // Евразийский юридический журнал. — 2018. — № 9. — С. 506.
 Видные учёные-юристы России (Вторая половина XX века) : энцикл. словарь биографий : по состоянию на 1 авг. 2004 г. / Рос. акад. правосудия; под ред. В. М. Сырых. — М.: Рос. акад. правосудия, 2006. — 547 с. : портр.; 30 см; ISBN 5-93916-056-5.

Примечания

Ссылки 
 
 

Юристы СССР
Юристы России
Юристы XX века
Юристы XXI века
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники ИМЭМО
Юристы-международники
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Большой российской энциклопедии